

Patronyme 

 Jean-Nicolas Céré (1738-1810) botaniste et agronome français ;
 Jean-Paul Céré (né en 1967), juriste universitaire français.

Toponyme 

 Céré-la-Ronde est une commune française du département d'Indre-et-Loire, dans la région Centre ;
 Saint-Céré est une commune française, située dans le département du Lot et la région Midi-Pyrénées.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France